Фамилија Андраде има више значења:

 Фамилија Андраде (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Андраде, Колонија Сентинела (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Андраде, Колонија Чапултепек (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику